Václav Rejchl může být:

 Václav Rejchl ml. (1884–1964), český architekt a urbanista, syn následujícího
 Václav Rejchl st. (1852–1928), český zednický mistr, stavitel a architekt, otec předešlého